Световното първенство по волейбол за мъже 2014 се провежда от 30 август до 15 септември 2014 година в Полша. Подобно на предишното издание, 24 отбора участват в турнира. Българският отбор не се представя успешно и след само три победи се класира едва на 13 място.

Участници

Групи 

 Тегленето бе във Варшава, Полша на 27 януари, 2014.

Зали

Първи етап

Група A 

|}

|}

Група B 

|}

|}

Група C 

|}

|}

Група D 

|}

|}

Втори етап

Група E 

|}

|}

Група F 

|}

|}

Трети етап 
 Всички времена са в (UTC+02:00).

Група G 

|}

|}

Група H 

|}

|}

Финална четворка 
 Всички времена са в (UTC+02:00).

Мач за 5-о място 

|}

Полуфинал за 1-4 място 

|}

Мач за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Индивидуални награди

Състав на българския отбор 
Андрей Жеков, Тодор Алексиев, Виктор Йосифов, Цветан Соколов, Светослав Гоцев, Данаил Милушев, Мирослав Градинаров, Теодор Тодоров, Тодор Скримов, Добромир Димитров, Теодор Салпаров, Мартин Божилов, Николай Пенчев, Георги Сеганов. Треньор: Пламен Константинов

Телевизионно предаване

Протест срещу кодиране на телевизионно предаване 
Националният селекционер на България Пламен Константинов отказа интервю с полската телевизия Полсат, в знак на протест срещу кодировки за Световната купа за мъже по волейбол през 2014 г. в Полша.

Вижте също 
 Световно първенство по волейбол за жени 2014

Бележки

Източници 
 Архив на волейболните резултати 
 Highlights World Championship

Външни препратки 
  Официален уебсайт

Световни първенства по волейбол
Волейбол в Полша